

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Annowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Annowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Annowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Annowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn
 Annowo – przysiółek wsi Duczymin w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele
 Annowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Czerwonak